Terra preta — tipo de solo
 Terra Preta — cantor brasileiro de rap e MPB
Terra Preta (Mairiporã) — distrito do município de Mairiporã, São Paulo